Salpa, un genre de salpes.
 , deux sous-marins :  le Salpa (sous-marin, 1912) et le Salpa (sous-marin, 1932).
 Georgiá Sálpa, un mannequin, d'origine grecque et irlandaise.
 SalPa est l'abréviation du club de football 
 La ligne Salpa, une ligne de fortifications se déployant le long de la frontière est de la Finlande.